Мари́на Си́дорова: Сидорова, Марина Григорьевна (род. 1950) — советская бегунья, спринтер.
 Сидорова, Марина Юрьевна (род. 1968) — российский лингвист, доктор наук.